Grosellero común puede referirse a:
El nombre común de la planta Ribes alpinum.
El nombre común de la planta Ribes rubrum.
El nombre común de la planta '''''Ribes uva-crispa.